The Ghost and Mrs. Muir (film), Amerikaanse dramafilm uit 1947
 The Ghost and Mrs. Muir (televisieserie), Amerikaanse televisieserie gebaseerd op deze film (1968-1970)